Щепа́ньский () — польская фамилия. Известные носители:

 Щепаньский, Владимир Петрович (1895—1985) — художник.
 Щепаньский, Людвиг (1872—1954) — польский поэт-модернист.
 Щепаньский, Тадеуш (1960—1980) — польский рабочий, активист свободных профсоюзов.
 Щепаньский, Хенрик (1933—2015) — польский футболист (универсал), позже — тренер.
 Щепаньский, Юзеф (1922—1944) — польский поэт, участник Варшавского восстания.

См. также 
 Щепанская, Екатерина Александровна (род. 1991) — российская биатлонистка.